Vicaris, plaatsvervanger van een geestelijk ambt in de katholieke kerk.
 Apostolisch vicaris, leidinggevend over bisdom in wording.
 Vicaris-generaal, 1e plaatsvervanger van bisschop.
 Vicaris-generaal van Vaticaanstad, heeft dagelijkse leiding over vaticaan.
 Parochievicaris, plaatsvervanger van pastoor.

Overig
 Vicaris (bier), biermerk